Vedlarvsteklar (Aulacidae) är en familj av steklar som beskrevs av Cameron 1887. Enligt Catalogue of Life ingår vedlarvsteklar i överfamiljen Evanioidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aulacidae 189 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Steklar